Гижига:

 Гижига — река в Магаданской области
 Гижига — село в Магаданской области
 Гижига — название исчезнувшего города Гижигинска
 «Гижига» — шхуна (транспорт) Охотской флотилий